RP poate fi:
 Filipine, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Renania-Palatinat, land din Germania, codul ISO 3166-2:DE
 Rețeaua Politică, organizație independentă din România